Cupa Țării Galilor () este o cupă care se desfășoară anual între echipele galeze.

Cupe pe echipe 
Primele trei echipe ca număr de cupe câștigate, care sunt cele mai mari echipe profesioniste din Țara Galilor și participă în Football League, li s-a interzis participarea începând cu anul 1995.

Note

Legături externe 
  Arhiva Cupei Țării Galilor

Fotbal în Țara Galilor
Cupe naționale de fotbal